Индже:
 Индже — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея.
 Индже, Бурак (род. 2004) — турецкий футболист.
 Индже, Мухаррем (род. 1964) — турецкий политик-кемалист.